Сан-Лукас () — распространённый топоним в испаноязычных странах, в честь Святого Луки.

 Сан-Лукас — остров в Коста-Рике, в заливе Никоя.
 Сан-Лукас — город в Гватемале.
 Сан-Лукас — город в Аргентине, в департаменте Сан-Педро.
 Сан-Лукас-Охитлан — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 Кабо-Сан-Лукас — город в Мексике, входит в штат Южная Нижняя Калифорния и муниципалитета Лос-Кабос.
 Сан-Лукас — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Сан-Лукас — город в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сан-Лукас — муниципалитет в Мексике, штат Мичоакан.
 Сан-Лукас — город в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.